Пуллулан — полисахаридный полимер, состоящий из мальтотриозных единиц, также известный как α-1,4- ;α-1,6-глюкан. Три глюкозных единицы в мальтотриозе соединены гликозидной связью α-1,4, тогда как последовательные мальтотриозные единицы соединены друг с другом гликозидной связью α-1,6. Пуллулан получают из крахмала посредством гриба Aureobasidium pullulans.

Пригодный к употреблению в пищу, обычно безвкусный полимер. Основным коммерческим применением пуллулана является производство съедобных плёнок, которые используют в различных освежителях дыхания или продуктах для гигиены ротовой полости. В качестве пищевой добавки он известен под номером E1204.

См. также 
 Пуллуланаза

Ссылки 
 Characteristics of pullulan based edible films (abstract)
 Pullulan
 
 Pullulan chemical diagram

Глазирователи
Полисахариды
Упаковочные материалы